Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Larisa Neiland 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (semifinali)
 Assente
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Jana Novotná (semifinali)

 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Mary Pierce (primo turno)
 Helena Suková (primo turno)
 Lori McNeil (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1993